Dmitri Wjatscheslawowitsch Masunow (; * 12. Mai 1971 in Gorki, Sowjetunion) ist ein russischer Tischtennisspieler. Seine größten Erfolge erreichte er im Doppel an der Seite seines Bruders Andrei oder zusammen mit Alexei Smirnow.

Bereits 1988 wurde er Jugend-Europameister im Doppel (mit Dmitrij Gusev).

Seit Ende der Spielerkarriere ist Masunow als Trainer aktiv. In der Saison 2018/19 holte er mit den TTF Liebherr Ochsenhausen das Double aus der Meisterschaft in der Tischtennis-Bundesliga und Pokal. Zur Saison 2020/21 wechselte er zum TTC Neu-Ulm.

Vereine 
 Radi Niz. Novgorod (bis 1992)
 TTF Ochsenhausen (1992–1994)
 TTV Müller Gönnern (1994–1996)
 TTF Ochsenhausen (1996–1999)
 TTG RS Hoengen (Saison 1999/2000)
 TTC Frickenhausen (2000–2002)
 SV Plüderhausen (2002–2003)
 TTF Ochsenhausen (2003–2007)
 SpVgg Ottenau (Regionalliga) (????–2013)
 SC Staig (2013–2016)
 TTC Wöschbach (3. Bundesliga) (2016–????)
 TTF Ochsenhausen (????–2020)
 TTC Neu-Ulm (seit 2020)

Erfolge 
 1990 EM-Bronzemedaille Doppel
 1991 WM-Bronzemedaille Doppel
 1997 Deutscher Meister mit den TTF Ochsenhausen
 1997 ETTU-Europapokal mit den TTF Ochsenhausen
 1997 Russischer Meister Einzel und Doppel
 2000 ETTU-Europapokal mit der TTG RS Hoengen
 2003 Vize-Europameister Doppel
 2004 Olympia-Halbfinale Doppel
 2004 Deutscher Meister mit den TTF Ochsenhausen
 2005 Russischer Meister Einzel und Doppel
 2005 EM-Bronzemedaille Doppel
 2007 EM-Bronzemedaille Doppel
 2013 EM-Silbermedaille Einzel
 2015 EM-Goldmedaille Einzel

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Die Sowjetunion baut auf ein Brüderpaar: Andrei und Dmitrij Mazunov, Zeitschrift DTS, 1989/5 Seite 38–40

Weblinks 
 
 Bericht über ein Duell mit Rosskopf 1999
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (TTG Hoengen)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1971
Mann